Ferri II de Lorena, nascut cap a 1428, mort a Joinville el 31 d'agost de 1470 fou comte de Vaudémont i senyor de Joinville de 1458 a 1470.

Era fill d'Antoni de Lorena, comte de Vaudémont i senyor de Joinville i de Maria d'Harcourt, comtessa d'Aumale i baronessa d'Elbeuf. És de vegades numerat Ferri VI per continuïtat amb els ducs de Lorena.

Es casà a Nancy el 1445 amb la seva cosina Violant d'Anjou (° 1428 † 1483), filla de Renat I d'Anjou, rei de Nàpols, duc d'Anjou, duc de Bar i de Lorena, comte de Provença, i d'Isabel, duquessa de Lorena. Aquesta unió fou beneïda pel bisbe de Toul, Louis d'Haraucourt, en la col·legial de Sant Jordi de Nancy. El matrimoni posava fi al litigi que existia entre els pares dels dos esposos, a propòsit de la successió del ducat de Lorena.

Tingueren:
 Pere, † 1451
 Renat II (° 1451 † 1508), duc de Lorena i de Bar
 Nicolau, senyor de Joinville i de Bauffremont, † vers 1476
 Joana (° 1458 † 1480), casat el 1474 a Carles IV d'Anjou (° 1436 † 1481), duc d'Anjou
 Margarida (° 1463 † 1521), casada el 1488 amb Renat (° 1454 † 1492), duc d'Alençon; fou declarada beata
 Violant, † 1500, casada el 1497 amb Guillem II, landgravi de Hesse († 1509)

El seu sogre l'omplirà d'honors i, el 1453, manà les tropes que aquest envià al delfí Lluís per ajudar-lo a combatre el duc de Savoia.

El 1456 Renat I li confià el govern del ducat de Bar, i després el 1459, el càrrec (honorífic) de tinent general de Sicília.

Ascendència

Fonts 
 Michel François, Histoire des comtes et du comté de Vaudémont des origines à 1473 
 Georges Poull, La maison ducale de Lorraine, 1991 

Casa de Lorena
Comtes de Vaudémont
Senyors de França
Morts al Gran Est